Josef Cramer ist der Name folgender Personen:
* Josef Cramer (Maler) (1905–1981), deutscher Maler
 Josef Anton Cramer (1863–1939), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Josef Kramer